Recoleta, Buenos Aires városrésze (Argentína)
Recoleta, Santiago városrésze (Chile)
Recoleta, Asunción városrésze (Paraguay)
CD Recoleta, paraguayi labdarúgócsapat
La Recoleta, ferences kolostor Sucrében (Bolívia)